VPB steht als Abkürzung für:

 Verband Privater Bauherren
 Verwaltungs- und Privat-Bank
 Volkspolizei-Bereitschaften
 Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (Schweiz)

Abkürzung